Rave steht für: 

 Rave, eine Musikveranstaltung mit elektronischer Musik
 Rave (Musikrichtung), ein musikalisches Genre
 Manchester Rave, eine Bewegung in der britischen Musik der späten 1980er und frühen 1990er
 eine Erzählung von Rainald Goetz
 Rave und Rave, ein Architekturbüro

Rave ist der Familienname folgender Personen:
 Bettina Rave (* 1964), schweizerisch-deutsche Künstlerin
 Christian Rave (1770–1856), Bergmeister und Obersteiger
 Christopher Rave (1881–1933), Hamburger Marinemaler
 Hans Rave (1903–1977), deutscher Fußballspieler
 Jacob Rave († 1767), deutscher Jurist und Ordinarius für Philosophie in Jena
 Jan Rave (1934–2004), deutscher Architekt
 Judith Rave (1763–1807), deutsche Schriftstellerin
 Klaus Rave (* 1950), deutscher Jurist
 Maria Rave-Schwank (* 1935), deutsche Psychiaterin
 Ortwin Rave (1921–1992), deutscher Architekt
 Paul Ortwin Rave (1893–1962), deutscher Kunsthistoriker und Direktor der Berliner Nationalgalerie
 Rolf Rave (* 1936), deutscher Architekt, Stadtbereichsplaner und Hochschullehrer
 Roosje Rave (* 1950), deutsche Architektin
 Ute Erdsiek-Rave (* 1947), deutsche Politikerin (SPD), MdL, Landesministerin in Schleswig-Holstein
 Wilhelm Rave (1886–1958), deutscher Architekt und Denkmalpfleger
 Familie Rave, niederländische Adelsfamilie

RAVE steht für: 
 RAVE, Research at Alpha VEntus, eine Forschungsinitiative des BMU im Bereich Offshore-Windenergie, siehe alpha ventus
 RAVE, eine abgeschlossene Manga-Serie
 Rede Ferroviária de Alta Velocidade, Projekt zum Bau eines normalspurigen Hochgeschwindigkeitsnetzes in Portugal

RAVE steht als Abkürzung für:
 Reconfigurable Automatic Virtual Environment, ein System zur Darstellung einer virtuellen Realität
 RAdial Velocity Experiment, eine spektroskopische Durchmusterung des Südhimmels (Astronomie)

Siehe auch:
 Raver

RAVE